Legazione – una missione diplomatica avente a capo un agente diplomatico di rango inferiore all'ambasciatore;
 Legazione  – suddivisione amministrativa dello Stato Pontificio
 Legazione – suddivisione amministrativa in età moderna
 Legazione – suddivisione amministrativa in età contemporanea